Eduard Ausfeld ist der Name folgender Personen:

* Eduard Ausfeld (Historiker) (1850–1906), deutscher Archivar und Historiker
 Eduard Ausfeld (Ministerialbeamter) (1885–1946), deutscher Offizier, politischer Funktionär und Ministerialbeamter